Аткинс има више значења:
 Аткинс (Вирџинија)
 Аткинс (Ајова)
 Аткинс (Арканзас)